Мати́сов — несколько названий в Санкт-Петербурге:

 Матисов канал
 Матисов мост
 Матисов остров
 Матисов переулок